Аделаида Аквитанска (950 - 1004) била је супруга Ига Капета. Била је кћерка Вилијама III Аквитанског и Аделе од Нормандије, ћерке Рола од Нормандије. 

Њен отац је искористио за склапање примирја са Игоом Капетом за ког се удала 969. године.

Године 987., након смрти Лујa V последњег каролиншког краља Француске Иго је изабран за новог краља чиме Аделаида постаје краљица. Њих двоје су били оснивачи династије Капета.

Иго је очигледно веровао својој супрузи и дозволио јој да учествује у влади: он јој је предложио да преговара у његово име са регентом Светог римског царства, царицом Теофанијом, обавезујући себе на поштовање њиховог договора.

Деца 
Деца Ига и Аделеиде:
 Хедвига, грофица Монса (око 969.), супруга Регинара IV, грофа Монса
 Роберт II (972 – 1031), будући краљ Француске. Крунисан за су-краља 987. у циљу консолидације нове династије.
 Жизела од Француске(око 970. – 1002), супруга Игоа I., грофа од Понтхјуа

Породично стабло

Референце 

Рођени 950.
Умрли 1004.